De familie Fakkert heeft diverse molens gebouwd, gekocht en in hun bezit gehad. Hieronder staan molens die bekendstaan als de Molen van Fakkert:

 De molen in Hellendoorn. De officiële naam is De Wippe.
 De Molen Fakkert in Hoonhorst.
 In Twello staat ook een molen met de (bij)naam "de mölle van Fakkert". Officiële naam is Havekes Mölle (vh. De Volharding).
 In Heeten heeft een molen met de naam Johanna gestaan. Ook deze was een Fakkert molen.